SAIC kan syfta på:

 SAIC – en kinesisk biltillverkare, se Shanghai Automotive Industry Corporation
 SAIC – ett amerikanskt företag, verksamma inom försvarsindustrin, se Science Applications International Corporation